Sintra est une ville portugaise ;
 Sintra était une entreprise française ;
 Sintra est une entreprise canadienne en construction ;
 L'Opel Sintra est un monospace construit entre 1997 et 1999.
 La Sintra est un luminaire du fabricant Schréder.

Patronymie 
 Pedro de Sintra,  navigateur et explorateur portugais du .
 Monica Sintra (1978-), chanteuse portugaise.